Ла Луна има више значења:

 Ла Луна
 Ла Луна (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Луна (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Луна (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Луна (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луна (Сан Педро Хучатенго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Луна (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Луна, Басе Аереа (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Луна, Вињедос Сан Мартин (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Луна (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Луна (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику